Spadkobiercy − improwizowany program telewizyjny o charakterze opery mydlanej emitowany w TV4
 Spadkobiercy (The Descendants) − amerykański film tragikomiczny w reżyserii Alexandra Payne'a z 2011 roku
 Spadkobiercy – powieść brytyjskiego pisarza Forda Madoksa Forda napisana wspólnie z Josephem Conradem

Zobacz też 
 spadkobierca